

Presentación previa 
Tomasz Bednarek y Adil Shamasdin eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año. 

James Cerretani y Antal van der Duim ganaron el título tras derrotar en la final Wesley Koolhof y Matwé Middelkoop.

Cabeza de serie 

  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (Baja)
  Martin Emmrich /  Andreas Siljeström (Primera ronda)

<ol start=3>
  Máximo González /  Roberto Maytín ''(Semifinales)
  Fabrice Martin /  Purav Raja ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Guadalupe 2015